Émile Mpenza – calciatore
 Mbo Mpenza – calciatore